Інститут аналітики та адвокації (ІАА) — недержавний аналітичний центр, створений 4 квітня 2013 року. Входить до рейтингу найкращих аналітичних центрів Східної та Центральної Європи за програмою Think Tanks and Civil Societies Program «Global Go to Think Tank Index Report» Університету Пенсильванії та має найвищий результат у рейтингу відкритості Transparify.

Місія 
Місія аналітичного центру — підвищення впливу неурядового сектору на процес формування і реалізації політик влади на регіональному та національному рівнях.

Діяльність 
Організація зосереджує власну діяльність у трьох напрямках:
  Аналітика  — дослідження у сфері охорони здоров'я, публічних фінансів, підзвітності та прозорості, соціальній сфері, правах людини;
  Адвокація  — реалізація повного циклу адвокації на регіональному та національному рівнях;
  Ресурсний центр  — підвищення спроможності неурядових організацій країн Східної Європи та Центральної Азії у сфері бюджетної адвокації та громадського здоров'я.

Партнери 
Інститут аналітики і адвокації співпрацює із регіональними, всеукраїнськими і міжнародними організаціями, завдяки підтримці яких було втілено в життя більше 40 проектів. Серед партнерів Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство інфраструктури України, Open Society Foundations, Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, Програмна Асоціація за Відкрите Суспільство, Фонд «Сорос-Киргизстан», German Marshall Fund, Dozorro, Програма розвитку ООН, Open Contracting Partnership, Фрідом хаус, Prozorro, БО «Світло Надії», Трансперенсі Інтернешнл, Міжнародний фонд «Відродження», Пацієнти України, МБФ «Альянс громадського здоров'я», ІСАР «Єднання», Think Tank Development Initiative, The International Budget Partnership, Творчий центр Каунтерпарт, Deloitte, Міністерство інфраструктури України, Причорноморський фонд регіональної співпраці, Фонд Роберта Боша, Посольство Швеції в Україні та ін.

Досягнення

2015 
Інститут аналітики і адвокації працював на трьох напрямках — соціальна підзвітність, протидія корупції і розвиток незалежної журналістики. Поширили позитивну практику врегулювання співпраці лікувальних закладів та благодійних організацій, які збирають пожертви з пацієнтів на території самих лікарень.

2016 
Сприяли цілковитому впровадженню системи Prozorro у Полтавській області. Створили та передали на адміністрування органів влади два вебресурси: «Liky.ua» (підвищення прозорості за використанням лікарських засобів, придбаних за бюджетні кошти у Полтавській області) та «Будуємо Прозоро» (підвищення прозорості та контролю за використанням бюджетних коштів у будівельній сфері у Полтавській області). Розширили мережу незалежних громадських інтернет-видань — створили громадське інтернет-видання у місті Суми «Трибуна. Суми». За 2016 рік команда ІАА підготувала 38 аналітичних продуктів, провела 25 тренінгів та лекцій, реалізувавши 16 проектів.

2017 
Спільно з партнерами заснували Школу бюджетної адвокації. Команда ІАА створила ціновий модуль Dozorro та завантажила понад 10 000 позицій вартості медикаментів. З метою підтримки системи Prozorro у Полтавській області провели більше 600 консультацій та 31 семінар для представників влади, бізнесу, неурядових організацій та ЗМІ. У співпраці з МОЗ України запровадили політику підзвітної діяльності благодійних фондів, які діють при медзакладах. Протягом року організація реалізувала 16 проектів, створила 40 аналітичних продуктів та провела більше 50 тренінгів для 1350 слухачів.

2018 
Провели сім Шкіл бюджетної адвокації для 120 представників НУО України та Киргизстану. Підтримували розбудову системи Prozorro на Полтавщині — провели близько 500 консультацій, 12 семінарів та 2 вебінари для представників влади, бізнесу, неурядових організацій та ЗМІ. Також команда ІАА супроводжувала 22 організації у здійсненні аналізу публічних закупівель, доповнивши ціновий модуль Dozorro — завантажили понад 41 000 позицій вартості медикаментів. Інститут аналітики та адвокації отримав найвищий результат у рейтингу відкритості аналітичних центрів «Transparify» — 5 зірок, а також увійшов до світового рейтингу аналітичних центрів Global Go To Think Tank Index 2018, зайнявши 91 місце серед кращих європейських «мозкових центрів». За 2018 рік організація підготувала 31 аналітичний продукт, провела 25 тренінгів для 250 слухачів, реалізувала 14 проектів.

2019 
У 2019 році Інститут аналітики та адвокації провів моніторинг перерозподілу АРВП у межах регіонів PEPFAR, дослідження громадського здоров'я та забезпеченості тестами на ВІЛ у Полтавській області, а також аналіз використання адмінресурсу на виборах по всій території України. У 2019 році почалася розробка екосистеми Poltava Smart City. Загалом організація підготувала 53 аналітичних продукти, провела близько 20 тренінгів, реалізувала 13 проектів. Основний фокус досліджень — медицина.

2020 
Річний звіт інституту аналітики та адвокації за 2020 рік

Проекти ІАА 

Команда Інституту аналітики і адвокації реалізувала більше 40 проектів на різну тематику — від дослідження ходу медреформи до бюджету, моніторингу роботи державних служб, стану виконання ремонту автошляхів, фінансування недержавних аналітичних центрів та рівня забезпеченості ліками медзакладів. Детальніше з проектами можна ознайомитися тут .
Наймасштабніші дослідження присвячені боротьбі з ВІЛ-інфекцією, туберкульозом та гепатитом. Їхні результати впливають на хід боротьби з епідеміями та План Переходу на бюджетне фінансування.

Внаслідок досліджень поборів у лікарнях та адвокаційної кампанії всі благодійні фонди на території Україні стали підзвітними, а у Полтавській області їхню роботу припинено, замість цього внесок можна внести електронно та відслідкувати, куди пішли гроші.

Керівники 
 Юрій Нестуля — засновник та виконавчий директор ІАА (2013—2017);
 Юрій Ромашко — виконавчий директор ІАА з 2018 року.

Посилання 
 Офіційний сайт Інституту аналітики і адвокації 

 Офіційна сторінка в соцмережі Facebook 

 Офіційна сторінка в соцмережі Twitter

 Рейтинг найкращих аналітичних центрів  Східної Європи «Global Go to Think Tank Index Report» Університету Пенсильванії США

Див. також 

Аналітичні центри України